Kasdaglis ist der Familienname folgender Personen:

Dionysios Kasdaglis (1872–1931), griechischer Tennisspieler
Xenophon Kasdaglis (1880–1943), griechischer Tennisspieler